Ельма — топоним в России.

 Ельма — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ельма — река в Республике Коми, левый приток реки Печора.